Jméno a příjmení Alois Švec se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Alois Švec (kněz) (1929–1986) – český římskokatolický kněz, salesián a politický vězeň komunistického režimu
 Alois Švec (matematik) (1931–1989) – český matematik specializující se na diferenciální geometrii, fyzik a vysokoškolský pedagog